A leopárd jelenthet:
 egy ragadozó emlőst: lásd leopárd (Panthera pardus)
 három német harckocsitípust:
VK 1062 Leopard
Leopard 1
Leopard 2
 Leopard 2E spanyol harckocsitípus
 HMS Leopard, tizenegy hajó neve az Angol Királyi Haditengerészetnél

Kapcsolódó szócikkek 
Leopardus, a macskafélék egyik neme